Parrocchia di Saint Paul – parrocchia civile della Dominica
 Saint Paul – parrocchia civile di Antigua e Barbuda